Реджиналд Прайс Мичелл (; 9 апреля 1873, Пензанс — 20 мая 1938, Лондон) — английский шахматист, неоднократный призер чемпионатов Великобритании.

В составе сборной Англии участник двух шахматных олимпиад (1927 и 1933). На 1-й Олимпиаде в Лондоне (1927) вместе с командой занял 3-е место. Также в составе сборной Англии много раз принимал участие в традиционных матчах по телеграфу со сборной США (общий результат — 4 из 8: +3-3=2).

Его жена Эдит Мэри Энн Мичелл (урожд. Тэпселл, 1872 — 1951) была трехкратной чемпионкой Англии (1931, 1932, 1935), участвовала в женских чемпионатах мира 1927 (4—5-е место) и 1933 (4-е место).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании